Municípios
 Rio Preto —  município brasileiro do estado de Minas Gerais
 São José do Rio Preto — município brasileiro do estado de São Paulo
 São José do Vale do Rio Preto — município brasileiro do estado do Rio de Janeiro

Rios
 Rio Preto (Bahia) — rio do estado da Bahia
 Rio Preto (Chapada Diamantina) - rio do estado da Bahia, na Chapada Diamantina
 Rio Preto (Dores do Rio Preto) — rio dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais
 Rio Preto (Paraíba) — rio do estado da Paraíba
 Rio Preto (Pernambuco) — rio do estado de Pernambuco
 Rio Preto (Rio de Janeiro) — rio dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais
 Rio Preto (Distrito Federal) — rio do Distrito Federal e dos estados de Minas Gerais e Goiás
 Rio Preto (Santa Catarina) — rio do estado de Santa Catarina
 Rio Preto (São Mateus) — rio do estado do Espírito Santo
 Rio Preto (São Paulo) — rio do estado de São Paulo
 Rio Preto (Teresópolis) — rio da região serrana do estado do Rio de Janeiro

Ver também
 Rio Preto Esporte Clube — equipe de futebol de São José do Rio Preto
 Barão de Rio Preto — título criado por Dom Pedro II
 Visconde de Rio Preto – título criado por Dom Pedro II para Domingos Custódio Guimarães
 Baronesa de São José do Rio Preto – título criado por Dom Pedro II para Inês de Castro Monteiro da Silva

Desambiguações de topônimos